Гундер Бенгтссон (2 февраля 1946,Турсбю, Вермланд — 2 августа 2019) — шведский футбольный тренер.

Карьера 
Бенгтссон начал свою карьеру в качестве ассистента тренера в Свена-Ёрана Эрикссона в «Гётеборге». В 1982 году после того, как Эрикссон выиграл Кубок УЕФА сезона 1981—82 и покинул клуб ради «Бенфики», Бенгтссон стал главным тренером на несколько месяцев. После этого он отправился в норвежский клуб «Волеренга», с которыми стал чемпионом Норвегии в 1983 и 1984 годах.

Через некоторое время после вступления в должность тренера португальского клуба «Насьонал» он был уволен и ненадолго вернулся в «Волеренгу», а позже снова стал главным тренером «Гётеборга», где проработал с 1985 по 1987 год. В его последний год у руля «Гётеборг» вновь выиграл Кубок УЕФА сезона 1986/87. После этого Бенгтссон покинул клуб ради «Панатинаикоса», где работал в течение сезона 1988—1989.

В декабре 1989 года он был назначен главным тренером «Фейеноорда», по совместительству с Пимом Вербееком. «Фейеноорд» неудачно начал сезон и оказался в нижней части турнирной таблицы. Упрямый Бенгтссон не произвёл никакого впечатления в Роттердаме. Он пытался построить команду на тонкой системе и бесконечных тренировках, но не смог. В том же году «Фейеноорд» финишировал одиннадцатым. В его втором сезоне в «Фейеноорде» результаты вновь были неутешительными. В марте 1991 года оба тренера были уволены и заменены Вимом Янсеном.

После своего пребывания в «Фейеноорде» Бенгтссон в 1992 году стал тренером «Эргрюте». В 1996 году он стал тренером ПАОК, а в следующем году — «Аполлона».

В 2001 году Бенгтссон стал тренером норвежского «Мольде». После своего назначения он заявил журналистам, что «Молде» станет лучшим клубом в Норвегии в 2005 году. В мае 2003 года он был уволен после неудачного начала сезона. После этого он  ушёл из профессионального футбола.

Примечания 

Футбольные тренеры Швеции
Тренеры ФК «Гётеборг»
Тренеры ФК «Волеренга»
Тренеры ФК «Насьонал» Фуншал
Тренеры ФК «Панатинаикос»
Тренеры ФК «Фейеноорд»
Тренеры ФК «Эргрюте»
Тренеры ФК ПАОК
Тренеры ФК «Аполлон» Лимасол
Тренеры ФК «Молде»